ForZe – rosyjska organizacja e-sportowa, założona w 2001 roku. Sekcje posiada w takich grach jak Counter-Strike: Global Offensive, PlayerUnknown’s Battlegrounds i Rainbow Six Siege. ForZe zarobiło ok. 369 tysięcy dolarów.

Counter-Strike: Global Offensive 
20 lipca 2017 roku organizacja ogłosiła swój pierwszy skład CS:GO, w którym znaleźli się: almazer, Heyz1ng, Spat1ch, la3euka, Evoking oraz dwóch trenerów: Fox i OverDrive, jednak już 7 września forZe utraciło ten skład. 8 września tego samego roku formacja znów ogłosiła skład, w którym znaleźli się: liTTle, kibaken, facecrack, Jerry oraz almazer. Obecnie forZe plasuje się na 13 miejscu w rankingu najlepszych drużyn CS:GO, który tworzony jest przez serwis HLTV.

Obecny skład

Osiągnięcia 

 1 miejsce – IeSF World Championship 2017
 1 miejsce – BravoBet Cup
 1 miejsce – GG.BET Summer Europe & CIS
 2 miejsce – WESG 2018 Russia
 1 miejsce – Kalashnikov Cup
 3/4 miejsce – PLG Grand Slam 2018
 2 miejsce – GG.BET Sydney Invitational
 1 miejsce – Copenhagen Games 2019
 1 miejsce – CS.Money Premier
 1 miejsce – CIS Minor Championship Berlin 2019
 2 miejsce – GG.BET New York Invitational
 2 miejsce – BLAST Pro Series Moscow 2019
 2 miejsce – GG.BET Beijing Invitational
 3/4 miejsce – DreamHack Open Rotterdam 2019
 1 miejsce – DreamHack Open Winter 2019
 1 miejsce – ESEA Season 32 Global Challenge
 5/6 miejsce – EPICENTER 2019

PlayerUnknown's Battlegrounds

Obecny skład

Osiągnięcia 

 5 miejsce – PGI 2018 CIS Qualifier
 14 miejsce – GLL Season 2 CIS
 10 miejsce – GLL Season 3 CIS and Turkey

Rainbow Six Siege 
5 października 2018 roku forZe zawiązało współpracę z rosyjskim klubem piłkarskim – Spartak Moskwa.

Obecny skład

Osiągnięcia 

 4 miejsce – Russian Major League Season 1
 2 miejsce – Russian Major League Season 2
 3/4 miejsce – Six Major Raleigh 2019
 2 miejsce – Challenger League Season 10 – Europe
 2 miejsce – Russian Major League Season 3

Przypisy 

Drużyny e-sportowe